Ingo peut faire référence à :

Prénom 

 , chanteur islandais, membre de ,
 Ingo Anderbrügge, joueur allemand de football,
 Ingo Buding, joueur allemand de tennis,
 , artiste suisse,
 Ingo Gildenhard, académicien,
 Ingo Hoffmann, conducteur automobile brésilien,
 Ingemar Johansson, dit « Ingo », boxeur suédois,
 Ingo Molnár, programmeur hongrois,
 , compositeur allemand,
 Ingo ohne Flamingo, chanteur allemand,
 Ingo Preminger, producteur américain,
 , acteur germano-australien,
 , homme politique allemand,
 Ingo Schulze, auteur allemand,
 Ingo Schwichtenberg, musicien allemand,
 Ingo Steuer, skater allemand,
 ,
 , homme politique allemand,

Personnage fictifs 
 Ingo, un personnage de la série The Legend of Zelda,
 Ingo, un Subway Bosses dans Pokémon Black et White.

Autres 
 Ingo, une entreprise européenne,
  (2005), un roman pour enfant écrit par Helen Dunmore,
 , un logiciel open-source,
 INGO, abréviation anglophone pour Organisation non gouvernementale internationale.
Ingo est une goélette à trois mâts suédoise de 1922